ARP je lahko:

 ARP, računalniški protokol
 ARP Instruments, ameriško glasbeno podjetje